Moszkvics – egy szovjet hajótípus neve
 Moszkvics – a szovjet AZLK által gyártott autótípus